

Carriera

Club 
Viene formato nel club vodese dello Stade Nyonnais, passa poi nell'estate 2005 alla formazione ginevrina del Meyrin, dove esordisce il 17 luglio 2005 a 17 anni e 11 mesi contro il Vaduz, perdendo 4-0 e giocando da titolare e per tutti i 90 minuti.

Nella stagione 2005-2006 ha disputato 29 partite nella stagione del Meyrin retrocesso e ultimo in classifica con 14 punti in 34 partite.

Durante l'estate 2006 resta a giocare in Challenge League passando nelle file del Lugano. Nella sua prima stagione a Lugano gioca 23 partite e viene riconfermato per l'annata 200-2008.

Nazionale 
Ha giocato nell'Under-16, Under-17, Under-18, Under-19 e Under-20.

Collegamenti esterni